The Night Listener (film), een Amerikaanse film uit 2006
 The Night Listener (boek), een boek van Armistead Maupin